Bukhara – città dell'Uzbekistan
 Khanato di Bukhara – stato feudale dell'Asia centrale del passato
 Emirato di Bukhara – stato islamico derivato dal Khanato di Bukhara e divenuto protettorato dell'Impero Russo nel 1873
 Regione di Bukhara – regione dell'Uzbekistan
 Distretto di Bukhara – distretto dell'Uzbekistan
 RSS Bukhara – repubblica comunista, che sostituì l'Emirato di Bukhara dopo la rivoluzione russa 
 Bukhara Challenger – torneo di tennis
 Bukhara Womens 2011 – torneo di tennis